Snow Lake (englisch für „Schnee-See“) steht für:

Seen in Kanada:
 Snow Lake (Snow Creek), in Manitoba
 Snow Lake (Trail Creek), im Rainy River District, Ontario 

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Snow Lake (Big Boulder Creek), in Idaho
 Snow Lake (Middle Fork Gila River), Stausee in New Mexico
 Snow Lake (Snow Lake Peak), Karsee am Snow Lake Peak, Nevada
 Snow Lake (Unicorn Creek), Karsee im Mount-Rainier-Nationalpark, Washington
 Snow Hollow Lake, Missouri

sonstige geographischen Objekte:
 Snow Lake Shores, Ort in Mississippi, Vereinigte Staaten
 Snow Lake (Arkansas), Ort in Arkansas, Vereinigte Staaten
 Snow Lake (Manitoba), Town in Manitoba, Kanada
 Snow Lake, anderer Name des Lukpe Lawo, Gletscherbassin im Karakorum in Pakistan